Canal — vala artificial que se destina a passagem da água ou à navegação
Canal (geografia)
Canal (comunicação)
Canal de televisão
Canal+ — canal de televisão de pago francês
Estação Canal — do Metro de Madrid
Canal (Glória) — antiga vila do concelho de Estremoz, Portugal
Canal Point — região censitária da Flórida, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos